Název Vlková má více významů.

příjmení
 Dana Vlková (* 1950) – česká zpěvačka
 Gabriela Ivana Vlková (* 1964) – česká biblistka a řeholnice
 Hedvika Vlková (1901–1986) – česká oděvní návrhářka, ilustrátorka a pedagožka
 Věra Vlková (* 1942) – česká herečka a zpěvačka

sídla 
 Vlková (okres Kežmarok) – obec na Slovensku v okrese Kežmarok
 Vlková (Zbizuby) – část obce Zbizuby v okrese Kutná Hora

vrchy
 Vlková (Středočeská pahorkatina) (521 m n. m.) – vrch ve Středočeské pahorkatině asi 6 km severně od Týnce nad Sázavou

Související články
 Vlk (příjmení)
 Vlček (příjmení)
 Vlkov

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno